UEFA Champions League 1993-94 var den 39. udgave af turneringen for europæiske mesterhold i fodbold og samtidig anden udgave med navnet Champions League. Strukturen blev ændret en smule i forhold til sæsonen før. Nogle flere lande var kommet med, så den indledende runde måtte udvides til 10 kampe. Nu gik også det næstbedste hold i de to grupper videre. Semifinalerne blev afgjort i en enkelt kamp, med gruppevinderne på hjemmebane.

Titlen gik til AC Milan for femte gang. Finalen blev spillet på Olympic Stadion Athen.

Indledende runde 
Kroatien, Moldavien, Georgien, Hviderusland og Wales havde en klub med for første gang. Albanien vendte tilbage efter en sæson ude.

|}
1 Dinamo Tbilisi blev udelukket efter forsøg på at bestikke dommeren i første kamp.

Første runde 
Her kom mesterholdsklubberne fra de resterende 22 lande ind og deltog sammen med de 10 vindere fra indledende runde.

|}

Anden runde 

|}

UEFA Champions League

Gruppespil 

Gruppespillet begyndte den 24. november og sluttede den 13. april 1994. De otte hold blev inddelt i to grupper på hver fire, og holdene i hver gruppe spillede mod hinanden både på hjemme- og udebane, hvilket betød, at hvert hold spillede i alt seks puljekampe. For hver sejr blev holdene tildelt to point, mens et enkelt point blev tildelt begge hold ved uafgjort. Gruppespillet afgøres ved, at de to hold i hver gruppe med flest point går videre til semifinalerne. 

Alle hold undtagen AC Milan og FC Porto nåede gruppespillet for første gang.

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil 
Slutspillet i UEFA Champions League 1993-94 blev spillet den 27. april 1994 over en kamp.

Overblik

Semifinaler

Finale

Statistik

Topmålscorere 
Topscorerne fra UEFA Champions League 1993–94 (uden kvalifikationsrunderne) er som følger:

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFA's hjemmeside 
 Alle kampe 1993–94 – UEFA's hjemmeside
 Resultater på RSSSF
 UEFA Champions League 1993-94  - resultater og holdopstillinger (arkiv)